Schizacme är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Schizacme ingår i familjen Loganiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gentianaordningen
Schizacme